Die Football League Fourth Division 1991/92 war die 34. Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Im Anschluss an die Einführung der Premier League 1992 wurde sie dann von der Third Division abgelöst.

Die Saison startete mit 23 Vereinen. Nach 36 Spieltagen wurde FC Aldershot aus der Liga ausgeschlossen, nachdem der Verein im März 1992 Insolvenz anmelden musste. Die erzielten Ergebnisse von Aldershot wurden gestrichen, und die Saison wurde mit 22 Mannschaften zu Ende geführt.

Die drei bestplatzierten Vereine FC Burnley, Rotherham United und Mansfield Town stiegen direkt in die Football League Second Division auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben spielten im Play-off-Modus den vierten Aufsteiger aus. Hierbei setzte sich der FC Blackpool durch.


Abschlusstabelle

Play-off-Runde

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1991/92
Fußballsaison 1991/92